

Бюлаг — місто, штат Міссісіпі
 Бюлаг — місто, штат Північна Дакота
 Бюлаг — селище, штат Мічиган
 Бюлаг — переписна місцевість, штат Вайомінг